Храм Святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны — православный храм в селе Долгое Золотухинского района Курской области.

История 
В августе 1756 года по просьбе монахов Коренского Рождества-Богородицкого монастыря и крестьян сёл Долгое, Будановка, Тазово вышел «указ на постройку приходской церкви в деревне Долгое под именем праведных Богоотец Иоакима и Анны». До постройки храма крестьяне перечисленных деревень обращались для молитвы и совершения церковных таинств в монастырь. 24 апреля 1770 года церковь была освящена. В то время это был деревянный храм в виде правильного четырехугольника, сделанный из леса разной породы и окрашенный в красный цвет, поэтому существовало обиходное название того храма — «Красная церковь».

В середине XIX века деревянный храм было решено заменить на каменный. Новый храм возведён в 1852 по одному из образцовых проектов Константина Тона, типичных для той эпохи, на средства мещанина Ивана Алексеевича Воронина. Строительство проходило в два этапа: сначала был выстроен храм, увенчанный пятью куполами, затем к нему была пристроена трапезная с трехъярусной колокольней. Также при храме построили каменную школу.

В 1930-х годах церковь была закрыта, малые купола сломаны. Возвращение храма верующим произошло только в 1988 году. В храм вернулись старинные иконы и утварь. В настоящее время церковь восстановлена и отреставрирована.

Архитектура храма 
Храм кирпичный, четырёхстолпный, пятикупольный, построен в русско-византийском стиле, имеет трапезную и шатровую колокольню. В цокольном этаже устроен придел Всех Святых.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Храм Святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны на сайте «Храмы России»
 Храм Святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны на сайте Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева

Золотухинский район
Долгое
Долгое
Долгое
Храмы, построенные в 1852 году в России